Jean-Claude Paye peut désigner :

 Jean-Claude Paye (1934-), haut fonctionnaire français ;
 Jean-Claude Paye (1952-), sociologue belge.